Prsjovce (makedonska: Пршовце) är en ort i Nordmakedonien.   Den ligger i kommunen Opsjtina Tearce, i den nordvästra delen av landet,  kilometer väster om huvudstaden Skopje. Prsjovce ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Prsjovce är kuperad åt sydost, men åt nordväst är den bergig. Den högsta punkten i närheten är Dobrosjki Vrv,  meter över havet,  kilometer norr om Prsjovce. Runt Prsjovce är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Tetovo,  kilometer sydväst om Prsjovce. 

Omgivningarna runt Prsjovce är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet.  Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Tearce (kommun)